Ocuituco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ocuituco, Morelos, 
 Ocuituco (kommun), Morelos, 
 Ocuituco, Guerrero, Chilapa de Álvarez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar